Italo Vegliante (1959-), chanteur, guitariste et acteur italien ;
 Jean-Charles Vegliante (1947-), poète et traducteur français.